

Cinema
 Matte painting – tecnica cinematografica
 Open matte – tecnica di conversione cinematografica

Persone
 Mattè – cognome italiano
 Giacomo Matté-Trucco – ingegnere italiano
 Ignacio Matte Blanco – psichiatra e psicoanalista cileno
 Pablo Larraín Matte – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cileno
 Romano Mattè – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tom Matte – giocatore di football americano statunitense